Aeropuerto de Estambul puede referirse a:
Aeropuerto de Estambul, aeropuerto de Estambul en la parte europea.
Aeropuerto Internacional Sabiha Gökçen, aeropuerto de Estambul en la parte asiática.
Aeropuerto Internacional Atatürk,  ex-aeropuerto de Estambul en la parte europea.